Жузе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жузе, Анастасия Пантелеймоновна (1905—1981) — советский микропалеонтолог, доктор географических наук, лауреат Сталинской премии, дочь П. К. Жузе.
 Жузе, Владимир Пантелеймонович (1904—1993) — советский физик, лауреат премии имени А. Ф. Иоффе, сын П. К. Жузе.
 Жузе, Пантелеймон Крестович (1871—1942) — российский и советский историк, востоковед и религиовед.
 Жузе, Тамара Пантелеймоновна (1909—2002) — советский химик, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, дочь П. К. Жузе.